Tall-e Sarbani kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall-e Sārbānī (berg), Yazd, 
 Tall-e Sārbānī (kulle), Fars, 
 Tall-e Sarbānī, berg, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar